Чемпионат Люксембурга по футболу 1935/1936 — 26-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1935/1936
Люксембург
Люксембург
1935 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1936 году